Dalhems socken kan avse:
Dalhems socken, Gotland
Dalhems socken, Småland